Ensifera ensifera, un gènere de colibrís d'una sola espècie (colibrí picoespada).
 ''Ensifera, un subordre d'insectes (llagosta).